Derrington-Francis je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki sta ga ustanovila Vic Derrington in Alf Francis ter je v prvenstvu sodelovalo le na eni dirki za Veliko nagrado Italije v sezoni 1964, ko je edini dirkač moštva Nicha Cabral odstopil.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1964
Športna moštva, razpuščena leta 1964